Кокорова има више значења:

 Кокорова (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Кокорова (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији